Guuske Kotte, Nederlands actrice
 Winand Kotte, een Nederlandse geestelijke
 Sri Jayewardenapura Kotte, een stad op Sri Lanka